En la mitología griega, Hipólita es el nombre de los siguientes personajes:

 Hipólita, reina amazona, dueña de un cinturón mágico que le había regalado su padre, Ares, el dios de la guerra.
 Hipólita, la madre, con Ífito (uno de los argonautas), de Epístrofo y Esquedio, caudillos aqueos.
 Hipólita, la hija de Dexámeno, a quien el centauro Euritión intentó violar cuando estaba casada con Azán.
 Hipólita, la esposa de Acasto (aunque normalmente sería Astidamía), que acusó a Peleo de haber atentado contra su virtud.
Hipólita, reina amazona, superheroína del universo DC Comics.
Hipólita, reina amazona, supervillana del universo Marvel Comics.